Флаг муниципального образования Красносе́льское сельское поселение Динского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 9 ноября 2006 года и 8 декабря 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2746.

Описание 
«Красное прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине три равные вертикальные полосы вплотную друг к другу — две белых и между ними зелёную, общей площадью в 1/3 от длины полотнища, а по сторонам от полос — две жёлто-зелёные орнаментальные фигуры (вверху у древка и внизу у свободного края) и два жёлтых креста (внизу у древка и вверху у свободного края). Размер орнаментальной фигуры составляет 1/2 и креста 3/10 от ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

В состав Красносельского сельского поселения входит один населённый пункт — село Красносельское.

Красный цвет полотнища является гласным элементом флага — говорит о названии села и поселения, а также символизирует красоту, труд, боевые заслуги жителей поселения.

Поселение исторически образовалось из четырёх хуторов, по обе стороны одной реки, двух казачьих и двух «иногородних», позже слившихся в один населённый пункт.

Казачьи хутора обозначены жёлтыми лапчатыми крестами — символами запорожского (черноморского) казачества, потомками которых является часть красносельчан.

Хутора «иногородних» обозначены изображением знаков засеянного поля — жёлтыми фигурами образованными переплетёнными сквозным ромбом и узким андреевским крестом, заполненными зеленью и с золотым кружком в каждом из четырёх отверстий.

Жёлтый цвет лапчатых крестов и знаков засеянного поля символизирует величие, богатство и процветание, прочность, превосходство и достаток.

Белая вертикальная полоса на полотнище показывает реку, вдоль которой расположилось поселение.
Белый цвет символизирует мудрость, совершенство, чистоту, веру, мир.

Зелёный цвет символизирует природу, плодородие, надежду, возрождение.

Примечания